Wilczna peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wilczna, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Wilczna, un village dans la voïvodie de Mazovie.